Sezon 1978 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – szesnasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Vlastimil Tomášek i ZSRR, a wśród samochodów wyścigowych Ulli Melkus i NRD.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1978
1978 w sportach motorowych